В данном списке представлены локомотивы-памятники, установленные на вечную стоянку в городе Ржеве. В таблице содержится информация о типе локомотива, времени и месте его установки.

Ссылки 
 Монумент Паровоз / «Карта памяти»
 Установили паровоз / газета «Гудок» (ОАО «РЖД») Выпуск № 68 от 21.04.2021

Локомотивы России
Транспорт Ржева
Памятники Ржева
Списки локомотивов и МВПС
Локомотивы-памятники
Ржев